Mechler ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Mechler (* 1984), deutscher Skispringer
 Peter Baatz-Mechler (* 1977), deutscher Dialogbuchautor und Synchronregisseur
 Pia Mechler (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Thierry Mechler (* 1962), französischer Organist
 Walter Mechler (1917–†), deutscher Maler und Politiker (LDPD)
 Wolf-Dieter Mechler (* 1953), deutscher Historiker und Autor

Siehe auch: Mächler